Сегунда Лига 2010/2011 годов () — 21-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 28 августа 2010 года и закончился 29 мая 2011 года. В чемпионате приняли участие 16 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Ссылки 
 Сегунда 2010/11 на rsssf.com

2010/2011
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2010 году
Спорт в Португалии в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011